SINAP son las siglas de:
áreas de protección forestal y natural de:
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Argentina 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Brasil 
 Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Canadá 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Costa Rica
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Estados Unidos
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Nicaragua
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Panamá
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Perú 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Venezuela

Además de:
Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo de Chile (1960-1980).